Крум Лазаров Органджиев е български политик, помощник-кмет на град Скопие в периода от април 1941 до септември 1944 година.

Биография 
След разгрома на Кралска Югославия през април 1941 година и частичното освобождение на Вардарска Македония Органджиев става помощник-кмет на Скопие при кмета Спиро Китинчев, издигнати от Скопската българска община. На този пост остава и след като градът е предаден за българско администриране. По същото време Органджиев е избран за член на Изпълнителния комитет на Българските акционни комитети и става техен касиер.

Крум Органджиев се жени за Надя Христова, дъщеря на видния химик и общественик Христо Йорданов.

Бележки 

Кметове на Скопие
Български политици от Македония
Възпитаници на Скопското българско педагогическо училище
Възпитаници на Белградския университет
Жертви на комунистическия режим в Югославия
Българи в Югославия
Български кметове на селища, били под българска власт
Български политици (1918 – 1945)
Родени в Скопие
Дейци на Българските акционни комитети
Български юристи от Македония
Български военни дейци от Първата световна война
По произход от Велес